Tomislav Rukavina (nogometaš) (* 1974.), hrvatski nogometaš
 Tomislav Rukavina (redatelj) (* 1975.), hrvatski televizijski i filmski redatelj
 Tomislav Rukavina (arhitekt), hrvatski arhitekt